Ambartsumian, Ambarzumjan oder Ambartsumian ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Ambartsumian (* 1978), bulgarisch-armenischer Fußballspieler
 Levon Ambartsumian (auch Lewon Hambarzumjan; * 1955), armenischer Violinist
 Ruben Ambarzumjan (* 1941), armenisch-sowjetischer Mathematiker
 Sergo Iskanderowitsch Ambarzumjan (1910–1983), armenischer Gewichtheber
 Wiktor Hambardsumjan (Ambartsumian) (1908–1996), sowjetischer und armenischer Astrophysiker

Ambartsumian steht für:
 (1905) Ambartsumian, nach Wiktor Hambardsumjan benannter Asteroid

Siehe auch:
 Hambarzumjan